Frank Williams Racing Cars je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Edino uvrstitev  v točke moštva Frank Williams Racing Cars je dosegel Jacques Laffite za drugo mesto na Veliki nagradi Nemčije v sezoni 1975.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1969
Športna moštva, razpuščena leta 1976